Бе́лый Бим Чёрное у́хо:
 Белый Бим Чёрное ухо (повесть)
 Белый Бим Чёрное ухо (фильм)

См. также 
 Памятник Белому Биму — памятник, установленный в Воронеже